Sanna kan syfta på:

 Sanna (namn) –  ett kvinnonamn

Geografi

Frankrike 

 Sanna, Frankrike – elsassiska namnet på en stad och kommun i Alsace

Sverige 

 Sanna socken – en socken i Småland i Tveta härad –1556
 Sanna kyrka – en kyrka i Jönköpings Kristina-Ljungarums församling
 Sanna - ett primärområde i Göteborg
 Sannahed, ort, Örebro län, Kumla kommun, 
 Stora Sanna, gård i Jönköping

Österrike 

 Sanna Bach, vattendrag, Tyrolen,

Fartyg
M/S Sanna

Robotskapade Österrikeförgreningar